Эротомания может обозначать:
 Эротомания — разновидность бреда (эротоманный бред).
 Эротомания — патологически повышенное половое влечение; то же, что гиперсексуальность.